Toto je seznam nejdelších zavěšených mostů podle délky rozpětí hlavního pole.

Reference

Související články 
 Seznam nejdelších mostů
 Seznam nejdelších mostů v Česku

Externí odkazy 
 

 
Seznamy nejdelších mostů
Mosty